Актасты () — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Акбулакского сельского округа. Код КАТО — 113431180.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к югу от административного центра района — посёлка Аршалы, в 8 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Акбулак.

Абсолютная высота — 423 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Турген — на востоке, село Берсуат — на юго-западе, село Акбулак — на севере. 

Восточнее села проходит автодорога республиканского значения — М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы, через города Костанай, Астана, Караганда»

Население 
В 1989 году население села составляло 462 человека (из них русские — 32%, немцы — 22%).

В 1999 году население села составляло 360 человек (170 мужчин и 190 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 259 человек (132 мужчины и 127 женщин).

Улицы 

 ул. Бирлик
 ул. Наурыз

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1932 году
Населённые пункты Аршалынского района